Das Junioreneinzel der French Open 2020 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressieger war der Däne Holger Rune. Im Finale standen sich mit Dominic Stricker und Leandro Riedi erstmals überhaupt zwei Schweizer gegenüber, wobei Stricker sich in zwei Sätzen durchsetzen konnte.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Junioreneinzel
2020